Алеко — личное мужское имя (форма женского рода — Алека). Также может означать:

Искусство 
 «Алеко» — опера Рахманинова (1892).
 «Алеко» — советский художественный фильм (1953).
 «Алеко» — театр в Санкт-Петербурге.

Транспорт 
 ALEKO («Алеко») — экспортное название автомобиля Москвич-2141.

См. также 
 Алеко-Константиново — село в Болгарии.

Примечания